A Copa da Palestina de Juniores () foi uma série de torneios realizados de 1983 a 2002 por seleções de juniores dos países árabes. Não é claro se e como as diversas edições estão relacionadas entre si, tampouco se é um sucessor da antiga Copa da Palestina de Seleções, disputada entre 1972 e 1975. Foi substituída pelo Campeonato Árabe Sub-18.

Edições

Ranking

Por país

Por continente

Ver também 
Campeonato Árabe de Futebol Sub-18
Copa da Palestina de Seleções

Competições da UAFA